Jason Parker peut désigner :
 Jason Parker (1974-), tireur sportif américain ;
 Jason Parker (1975-), patineur de vitesse canadien.